Othon III de Trazegnies (vers 1198-1241) a plus de dix enfants issus de deux lits.

Il épouse en premières noces Agnès de Hacquegnies mais après veuvage, il épouse la troisième fille de Louis IV de Chiny, comte de Chiny : Isabelle qui apporte en apanage des terres dont un lieu-dit célèbre : Florenville.

Les enfants de ce mariage seront surnommés : Les Ardennois.

Généalogie 

Il est le fils de :
 Gilles II de Trazegnies de Silly (v.1174-1204) qui épouse Aleide de Boulaere, mère de Michel de Harnes, le Bayard de Blanche de Castille avant 1197. Il est cité dans des actes en 1195 et accompagne le comte de Hainaut lors de la quatrième croisade † en 1202. Dès 1199, on rencontre déjà son sceau. Le fait pour les Trazegnies de posséder un sceau du type héraldique appartenant encore au  doit être signalé comme rarissime.

Il est le petit-fils de :
 Othon II de Trazegnies, c'est en son honneur qu'est donné, en août 1170, un tournoi à Trazegnies ; c'est lui également qui rapporte un morceau de la Vraie Croix des croisades en 1187. Il est tué devant Saint-Jean-d'Acre à son second voyage en Terre sainte en 1192. Il est un des chevaliers les plus accomplis de son temps. (v.1150-1192) - troisième croisade.

Il est le frère de :
 Gilles de Trazegnies dit le Brun (1199-1276), conseiller et connétable du roi Louis IX en 1250 - septième et huitième croisade.

Il est le père de :
 Gilles III, ce seigneur nous est relativement peu connu. Vers 1247, il épouse Ide d'Enghien, sa cousine, fille aînée de Siger, sire d'Enghien et d'Alix, dame de Zottegem. Sa fille Agnès (morte en 1270) épouse Eustache V du Rœulx.
 Othon IV.

de Othon IV à Arnould de Hamal 

 Othon IV † v. 1300 ép. Jeanne d'Awans
    |
 Gilles IV †  ép. Philippine de Limal
    |
 Jean  † 1336 ép. Jeanne de Marbais
    |
 Othon VI † v. 1384 ép. 1) Catherine de Hellebecque
    |                    2) Isabelle de Chatillon
 Anselme  † 1418 ép. Mahaut de Lalaing
    |
 Anne ép. Arnould de Hamal

Armes 

bandé d'azur et d'or à la bordure engrêlée de gueules.

À noter : L'ombre de lion, qui charge cet écu actuellement encore, ne s'est ajoutée qu'en 1374, dans le blason d'Oste de Trazegnies. C'était la première fois que l'on employait semblable meuble héraldique; l'ombre de lion est donc d'origine hennuyère.

Les Trazegnies-Florenville au Tournoi de Chauvency 

A.  Otton III de Trazegnies (fils de Gilles II de Trazegnies  et d'Alix de Boulers ).

B.  Agnès de Hacquenies, sa première épouse décédée.

C.  ++ Isabelle de Chiny, sa seconde épouse (fille de Louis IV de Chiny  et de Mathilde d'Avesnes ) sœur de Jeanne, tante de Gérard de Looz et de Louis V comte de Chiny. Elle est appelée 'Madame de Florenville' par Bretel.

Parmi les enfants de cette seconde union, il faut retenir :

1. 00 Jean l'Ardinois, seigneur de Florenville, époux d'Agnès de Strépy  ++, appelée Agnès de Florenville par Bretel.

Bibliographie 

 Cl-R Paternostre de la Mairieu, TABLETTES DU HAINAUT Tome I, VII. - Les TRAZEGNIES 111-112, 1955
 Roger Brunet, Généalogie et histoire de la famille de Trazegnies, Préfacée par le marquis de Trazegnies, 1996

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Gilles  de Trazegnies († 1161) et son frère Anselme
 Othon II de Trazegnies († 1192)
 Gilles II de Trazegnies († 1204)
 Gilles le Brun de Trazegnies († 1276)
 Arnould de Hamal († 1456)
 Anselme  de Trazegnies († 1418)
 Anselme II de Trazegnies († 1490)
 Jean II de Trazegnies († 1513)
 Jean III de Trazegnies († 1550)
 Charles  de Trazegnies († 1578)
 Charles II de Trazegnies († 1635)
 Gillion-Othon  de Trazegnies († 1669)
 Octave-Joseph de Trazegnies († 1698)
 Philippe-Ignace de Trazegnies († 1739)
 Eugène-Gillion de Trazegnies († 1803)
 Maison de Trazegnies
 Château de Trazegnies
 Le Tournoi de Chauvency
 Florenville
 Siège de Marmande
 Chapelle-lez-Herlaimont.

Liens externes 
 
 
 
 Les salles des Croisades (vidéo présentant les cinq salles du musée du château de Versailles)
 Le château de Trazegnies
 Trazegnies, souvenirs d’une puissante féodalité
 
 Florenville 
 Le Tournoi de Chauvency 1285, par Jacques Bretel

Noblesse dans les Pays-Bas méridionaux
Othon 03
Croisé du XIIIe siècle
Croisade des albigeois
Seigneur du Moyen Âge
Date de naissance non renseignée (XIIe siècle)
Date de décès non renseignée (XIIIe siècle)